Нью Джорджиан Балет, или Новый грузинский балет (груз. ახალი ქართული ბალეტი; англ. New Georgian Ballet) — антрепризный театр современного танца, основанный в Тбилиси (Грузия) в 1993 году грузинским хореографом Тамазом Вашакидзе.

Эстетическим ориентиром при создании театра послужил «Русский балет Дягилева», а организационным началом — принцип антрепризы, использованный Сергеем Дягилевым для организации «Русских сезонов».

Дебют 
Роль художественного руководителя нового театра принял на себя народный артист Грузии Тамаз Вашакидзе. Репетиторами выступили народные артисты Грузии Вера Цигнадзе и Зураб Кикалеишвили, и заслуженный артист Грузии Цискари Баланчивадзе.

Первым номером, который был поставлен в новорожденном театре, был номер «Мы начинаем» на попурри из произведений Баха, Бетховена, Моцарта, Шопена, Вагнера, Римского-Корсакова, Листа (в начале звучал бой кремлёвских курантов). Исполнители: художественный руководитель театра Тамаз Вашакидзе, художник по свету Владислав Власов (ныне технический директор БДТ им. Г.А. Товстоногова), художник по костюмам Ека Турманидзе. Премьера состоялась в 1993 г. в Тбилисском академическом театре оперы и балета, первый показ за пределами Грузии — в том же году в Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Римского-Корсакова.

Дебют театра состоялся в 1994 году премьерой балетного спектакля «Класс-концерт» на Международном фестивале балета в Аспендосе (Турция). В спектакле принимали участие артисты балета Тбилисского государственного академического театра оперы и балета им. Захария Палиашвили: М. Зурашвили, Э. Безиргани, Ю. Сорокин, К. Мухашаврия, Л. Бахтадзе, Л. Чхиквишвили, М. Чиковани, К. Бакрадзе, Л. Хозашвили, О. Кузнецова, Н. Очиаури, Ц. Чолокашвили, П. Хелашвили, Амаглобели, М. Алпаидзе, Н. Годзиашвили, Н. Лозовая, И. Фоменко, Н. Купуния, М. Алексидзе, К. Квициани, Н. Джигаури, В. Цигнадзе, Г. Кукуладзе, А. Церетели, П. Годзиашвили, З. Ревазишвили, В. Власов. Это были первые турецкие гастроли за всю историю существования грузинского балета.

Постановки 
С 1993 по 2008 год руководителем и хореографом-постановщиком театра «Нью Джорджиан Балет» («Новый грузинский балет») Тамазом Вашакидзе поставлено 11 балетных спектаклей:
 1993 г. Одноактный спектакль «Одиночество» на музыку Густава Малера
 1993 г. Спектакль «Класс-концерт» на музыку Петра Чайковского, Густава Малера, Людвига Минкуса и других
 1994 г. «Вариации» на тему Альфреда Шнитке
 1995 г. «Болеро» на музыку Мориса Равеля
 1996 г. «Импровизации» на музыку Рэя Чарльза
 1999 г. Сюита «Иавнана» на музыку Петра Чайковского
 2002 г. Одноактный спектакль «Блудный сын» на музыку Бидзина Квернадзе (сорежиссёр Коте Махарадзе)
 2004 г. Спектакль «Мата Хари» на музыку Сергея Прокофьева, Гоги Дзодзуашвили и песен Эдит Пиаф
 2004 г. Спектакль «Большой вальс» на музыку Иоганна Штрауса
 2006 г. «Многоголосие» на музыку Гоги Дзодзуашвили
 2007 г. Спектакль «Витязь» — первая в истории Грузии хореографическая интерпретация поэмы Шота Руставели «Витязь в тигровой шкуре»

Мата Хари 
2004 г. ознаменовался постановкой драматического спектакля «Мата Хари» на музыку Сергея Прокофьева, Гоги Дзодзуашвили и песен Эдит Пиаф. Эта постановка явилась синтезом драматического искусства и классического балета.

Режиссёр-постановщик Тамаз Вашакидзе (художественный руководитель театра современного танца «Нью Джорджиан Балет» /«Новый грузинский балет»/). Художники: Анка Калатозишвили, Гуга Котетишвили. Исполнители: Мата Хари — лауреат Международной премии артистов балета, звезда Грузинского балета Лали Канделаки. Артисты балета: Иракли Шенгелия, Михаил Менабде, Иракли Бахтадзе, Лаша Хозашвили. Артисты драмы: Ника Тавадзе, Каха Бакурадзе, Заал Чикобива, Эрик Баблидзе.

Большой вальс 
В 2004 г. художественный руководитель театра современного танца «Нью Джорджиан Балет» («Новый грузинский балет») Тамаз Вашакидзе осуществил постановку балета «Большой вальс» на музыку Иоганна Штрауса. Премьера спектакля состоялась — впервые на родине Баланчина! — 22 января 2004 г. в Тбилисском государственном академическом театре оперы и балета им. З. Палиашвили в рамках «Вечера памяти Джорджа Баланчина», посвящённого 100-летию великого соотечественника и дню рождения Вахтанга Чабукиани.

В 2005 г. по приглашению агентства по культуре и кинематографии РФ художественный руководитель театра современного танца «Нью Джорджиан Балет» («Новый грузинский балет») Тамаз Вашакидзе в содружестве с театром «Русский балет» (художественный руководитель Вячеслав Гордеев) поставил балет «Большой вальс», мировая премьера которого состоялась в Москве в концертном зале им. П.И. Чайковского.

В 2006 г. премьера «Большого вальса» прошла в Екатеринбургском государственном академическом театре оперы и балета.

Примечания

Ссылки 
 Театр современного танца «Нью Джорджиан Балет» («Новый грузинский балет») 
 «Нью Джорджиан Балет» («Новый грузинский балет») на FaceBook
 
 

Театры, основанные в 1993 году
Музыкальные театры Тбилиси
Театры балета Грузии